Объединённое командование силами (, ) — объединённое командование, командная структура в составе вооружённых сил Болгарии, которая обеспечивает взаимодействие Болгарии и НАТО.

История 
После того, как 29 марта 2004 года Болгария вступила в военно-политический блок НАТО, для интеграции вооружённых сил страны в состав структур НАТО на основании приказа министра обороны страны Николая Свинарова 15 октября 2004 года было создано объединённое оперативное командование (), которое возглавил генерал-майор Кольо Бъчваров.

1 июля 2011 года объединенное оперативное командование было переформировано в Объединённое командование силами.

Примечания

Ссылки 
 История / официальный сайт объединенного командования силами вооружённых сил Болгарии
 Bulgaria / официальный сайт НАТО

Вооружённые силы Болгарии
НАТО